Ойконим:

 Рылеево — посёлок в Раменском районе Московской области
 Рылеево — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма